Нитрат марганца — неорганическое соединение, соль металла марганца и азотной кислоты с формулой Mn(NO),
светло-розовые кристаллы,
растворимые в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие разбавленной азотной кислоты на гидроксид, оксид или карбонат марганца(II):

Физические свойства 
Нитрат марганца образует светло-розовые кристаллы,
хорошо растворимые в воде.
Также растворим в диоксане, тетрагидрофуране, ацетонитриле.

Образует кристаллогидраты состава Mn(NO)•n HO, где n = 1, 2, 3, 4 и 6.
Кристаллогидрат Mn(NO)•6HO плавится при 28,5 °С в собственной кристаллизационной воде, имеет плотность 1,82 г/см³.

С аммиаком образует аддукт вида Mn(NO)•9NH.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:
 

 Окисляется до соединений марганца(VII) оксидом свинца(IV), висмутатом натрия, персульфатом аммония, иодной кислотой и другими сильными окислителями:

Цель 
Используется в качестве сырья и полупродуктов для изготовления  диоксида марганца , а также в качестве фосфатирующих агентов и керамических красителей.

Применение 
 Для получения высокочистого оксида марганца(IV).
 В оксидных катализаторах.
 Компонент микроудобрений.
 Сиккатив.

Литература 
 
 
 
 

марганца
Соединения азота по алфавиту